Натуральне число 264
 264 рік до нашої ери
 264 рік нашої ери